Иоганн Фридрих Фаш (, 1688–1758) — немецкий композитор эпохи барокко.

Биография 
В 1700 году стал хористом придворной капеллы в Вайсенфельсе. С 1701 года обучался в Томасшуле в Лейпциге; в 1708 году поступил в Лейпцигский университет, где изучал теологию и право. К 1711 и 1712 годам относится несколько опер для ярмарки в Наумбурге и для двора в Цайце. Между 1713 и 1715 годами совершенствовался в Дармштадте у К. Граупнера и Г. Грюневальда. С 1722 года служил придворным капельмейстером в Цербсте. 

Бах высоко ценил Фаша. 

Его сын Карл Фридрих Христиан Фаш (1736–1800) основал в 1791 году Sing-Akademie в Берлине.

Примечания

Ссылки 
 https://ru.m.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%A0/%D0%92%D0%A2/%D0%A4%D0%B0%D1%88
 http://www.fasch.net/
 
 Иоганн Фридрих Фаш на сайте КиноПоиск

Композиторы эпохи барокко
Оперные композиторы Германии
Духовные композиторы